Jméno a příjmení Miroslav Kružík se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Miroslav Kružík (fyzik) – český fyzik, autor sbírky příkladů z fyziky pro střední školy
 Miroslav Kružík (kněz) – český římskokatolický kněz, redemptorista a politický vězeň komunistického režimu (1916–1981)